Talladega 500 kan avse:

 Talladega 500 (vårrace), ett Nascar Cup-race som kördes 2001 på Talladega Superspeedway.
 Talladega 500 (höstrace), ett Nascar Cup-race som kördes 1969-1987 på Talladega Superspeedway.